Дмитрий Александрович Лабунцов  (28 сентября 1929 года — 13 декабря 1992 года) — учёный в области теплофизики, доктор технических наук, профессор кафедры тепломассообменных процессов и установок МЭИ (1973—1976).

Биография 
Дмитрий Александрович Лабунцов родился 28 сентября 1929 года. В 1953 году окончил Московский энергетический институт. Работал на этой же кафедре ассистентом, потом — доцентом кафедры "Теоретические основы теплотехники".  

В 1959–1960 годах вел педагогическую работу в Сталинобадском политехническом институте (ныне Таджикский технический университет имени М. Осими). В 1960-1973 годах работал в Энергетическом институте имени Г. М. Кржижановского.  В 1962 году защитил докторскую диссертацию, посвященную теоретическим моделям теплообмена при кипении и конденсации в котлах тепловых станций. 

После возвращения на работу в МЭИ работал заведующим кафедрой тепломассообменных процессов и установок (1973—1976), был одним из создателей в институте кафедры криогенной техники, которой руководил до 1984 года. В эти годы на кафедре с его участием было создано семь учебных лабораторий с современным оборудованием, криоцентр.

С 1989 года работал заведующим лабораторией Геотермальной энергетики Энергетического института имени им. Г. М. Кржижановского. 

Область научных интересов: физико-технические проблемы энергетики, вопросы теплообмена, гидродинамики, термодинамики.

Д. А. Лабунцов является автором около 150 научных работ, под его руководством было подготовлено и защищено более 25  кандидатских и докторских диссертаций. 

В разное время был редактором журнала "Теплоэнергетика", членом НТС Минэнерго СССР, научных советов АН СССР и др. 

Д. А. Лабунцов скончался 13 декабря 1992 года, похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Труды 
 Лабунцов Д. А. Физические основы энергетики. Избранные труды по теплообмену, гидродинамике, термодинамике. — М.: Издательство МЭИ, 2000. — 388 с., ил. ISBN 5-7046-0610-1.
 Кремниевые управляемые вентили — тиристоры. М.-Л. Энергия. 1964.

Учебные пособия 
 Гидростатическое равновесие и волновые движения газожидкостных систем : [Учеб. пособие] / Д. А. Лабунцов, В. В. Ягов; Ред. Д. А. Лабунцов; Моск. энерг. ин-т. — Москва : МЭИ, 1977. — 72 с. : ил.
 Основы механики двухфазных систем : [Учеб. пособие] / Д. А. Лабунцов, В. В. Ягов ; Ред. Д. А. Лабунцов; Моск. энерг. ин-т. — Москва : МЭИ, 1977. — 64 с. : ил.
 Механика простых газожидкостных структур / Ред. Р. И. Сознев. — Москва : МЭИ, 1978. — 92 с. : ил.; 20 см. — (Учеб. пос. по курсу «Механика двухфазных потоков» / Д. А. Лабунцов, В. В. Ягов; 3).
 Механика двухфазных систем : Учеб. пос. для студентов … по напр. 651100 «Техн. физика» / Д. А. Лабунцов, В. В. Ягов. — М. : Изд-во МЭИ, 2000. — 373 с. : ил., табл.; 22 см; ISBN 5-7046-0758-6
 — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : МЭИ, 2007. — 383 с. : ил.; 22 см; ISBN 978-5-383-00036-6

Ссылки 
 Дмитрий Александрович Лабунцов. МЭИ.
 Дмитрий Александрович Лабунцов. Биографический очерк на сайте кафедры низких температур МЭИ.
 Дмитрий Александрович Лабунцов. Физические основы энергетики. Избранные труды по теплообмену, гидродинамике, термодинамике.
 Дмитрий Александрович Лабунцов
 История кафедры  тепломассообменных процессов и установок

Выпускники Таджикского технического университета имени М. Осими
Преподаватели МЭИ
Похороненные на Востряковском кладбище
Теплофизики России